FTP (ang. File Transfer Protocol) – protokół transferu plików.
 FTP (ang. Foil Twisted Pair) – rodzaj skrętki posiadającej cechy skrętki ekranowanej i nieekranowanej.